Sumida, quartiere di Tokyo
 Sumida, fiume del Giappone